Парламентские выборы прошли 7 июня 1953 и принесли победу Христианско-демократической партии.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Палату депутатов.

Результаты выборов в Сенат.

Примечания 

Парламентские выборы в Италии
Выборы 1953 года
Выборы в Италии
События 7 июня
Июнь 1953 года
1953 год в Италии